Мандариновое масло — эфирное масло, содержится в кожуре (цедре) зрелых , культивируемых на юге Европы, в Индии, Бразилии, Аргентине.

Свойства 
Мандариновое масло — жёлтая или красно-оранжевая жидкость с пряным запахом мандаринов.

Растворимо в этаноле (1:10 — в 90%-м), бензилбензоате, диэтилфталате, растительных маслах и минеральных маслах, малорастворимо в глицерине и пропиленгликоле, нерастворимо в воде. Неустойчиво в присутствии сильных кислот и щелочей, на воздухе окисляется, приобретая запах скипидара.

Химический состав 
В состав масла входят мирцен, (+)-лимонен, γ-терпинен, α-фелландрен, α-туйен, α- и β-пинены, камфен, α-иланген, β- и γ-элемены, α-бергамотен, кариофиллен, β-копаен, α- и β-гумулены (общее содержание терпеновых углеводородов достигает 90%), n-цимол, линалоол, нерол, гераниол, α-терпинеол и другие компоненты.

Получение 
Получают из кожуры зрелых мандаринов путём прессования без нагревания, выход масла 0,2 — 0,35%.

Основные производители — страны Южной Европы, Индия, Бразилия, Аргентина.

Применение 
Применяют как компонент пищевых ароматизаторов, а также как компонент парфюмерных композиций.

Руководства по ароматерапии сообщают о целебных свойствах мандаринового масла.

Примечания

Литература

Ссылки 
 статья Мандарин
 статья Эфирное масло мандарина

Эфирные масла из цитрусовых
Ароматерапия
Мандарины